Brunhart ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Brunhart (1868–1931), liechtensteinischer Politiker
 Arthur Brunhart (* 1952), liechtensteinischer Politiker (VU)

 Daniel Brunhart (* 1968), liechtensteinischer Judoka
 Fidel Brunhart (1900–1970), liechtensteinischer Politiker (FBP)
 Gebhard Brunhart (1869–1958), liechtensteinischer Politiker (FBP)
 Hans Brunhart (* 1945), liechtensteinischer Politiker (VU)

 Louis Brunhart (1902–1980), liechtensteinischer Politiker (FBP)
 Reto Brunhart (* 1954), Polizeichef der liechtensteinischen Landespolizei

Siehe auch:
 Brumhard